Adeonidae är en familj av mossdjur. Adeonidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Adeonidae finns 56 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Adeonidae